Stazione di Varallo Sesia – stazione ferroviaria sulla linea Novara-Varallo
 Stazione di Varallo Pombia – fermata ferroviaria sulla linea Novara-Arona